Balassa Zsigmond (?-1559) Borsod vármegye főispánja, diósgyőri várnagy (Balassa II. Zsigmond)
 Balassa Zsigmond (1572-1623) királyi kamarás, Nógrád vármegye főispánja (Balassa III. Zsigmond)